Re Cobra (King Cobra) – personaggio dei fumetti Marvel Comics
Re Cobra – personaggio del manga e anime One Piece
Re Cobra – personaggio del manga e anime L'Uomo Tigre